Marija Jovanović (rukometašica), crnogorska rukometašica
Marija Jovanović (književnica), srpska književnica